:
 les Cosma ou Cosmati, famille romaine d'architectes, sculpteurs et mosaïstes des XII et XIII siècles, ayant donné leur nom à la technique cosmatesque ;
 Cosma, cardinal italien des  ;
ainsi que :
 Teodor Cosma (1910-2011), chef d'orchestre roumain ;
 Vladimir Cosma (né en 1940), musicien et compositeur français de musiques de films, fils de Teodor Cosma.

Télévision 
 Fabien Cosma est une série télévisée française créée en 2001.

Musique 
Cosma est le nom d'un artiste de musique électronique, de type psytrance ou goa-trance.

Voir aussi 
 
 
 
 Joseph Kosma

Homonymie de patronyme